Dufresne ist der Familienname folgender Personen:

 Isabelle Collin Dufresne, eigentlicher Name von Ultra Violet (1935–2014), französisch-US-amerikanische Schauspielerin und Künstlerin
 Jean Dufresne (1829–1893), deutscher Schachspieler und -autor
 Laurent Dufresne (* 1972), französischer Fußballspieler
 Pierre Dufresne (1786–1836), französischer Arzt und Botaniker
 Sylvain Dufresne (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler

Du Fresne ist der Familienname folgender Personen:
 Charles du Fresne, sieur du Cange (1610–1688), französischer Jurist, Historiker und Lexikograf
 Marc-Joseph Marion du Fresne (Marc-Joseph Marion Dufresne; 1724–1772), französischer Marineoffizier und Fernhändler

Siehe auch:
 Vía Dufresne
 Marion Dufresne
 Daufresne